KAFOS () - подводный телекоммуникационный кабель, проложенный по дну Чёрного моря. Обеспечивает связью Турцию, Болгарию и Румынию. Общая протяжённость кабеля составляет 504 км. Введён в действие 13 июня 1997 года .

Имеет пункты присоединения в следующих пунктах:
 Стамбул, Турция;
 Варна, Болгария;
 Мангалия, Румыния.

Скорость передачи информации по кабелю составляет 622 Мбит/секунду.

Примечания

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20070930122255/http://foptnet.ge/map2eng.htm Map of the cable system (3 Systems BSFOCS, KAFOS, & ITUR)

См. также 
ITUR

Подводные телекоммуникационные кабели
Болгаро-турецкие отношения